Jentz ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Paul Jentz (1871–1928), deutscher Theaterdirektor (Metropoltheater in Berlin)
 Thomas L. Jentz (1946–2012), US-amerikanischer Autor